Movimenti – album di Jo Squillo del 1992
 Movimenti – album di Vittorio Nocenzi del 2001
 Movimenti – film del 2004 diretto da Claudio Fausti e Serafino Murri

Pagine correlate
Movimento